Dit is een overzicht van de wedstrijden voor de Turkse voetbalbeker in het seizoen 2008/09. De winnaar van de Turkse Beker 2008/09 is Beşiktaş JK.

1e Ronde

2e Ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

heenwedstrijden

terugwedstrijden

Halve finale

heenwedstrijden

terugwedstrijden

Finale

2009
Turkije